Эльве́нд () — город на северо-западе Ирана, в провинции Казвин. Административный центр шахрестана Эльборз.

География 
Город находится в центральной части провинции, на расстоянии приблизительно 7 километров к юго-востоку от Казвина, административного центра провинции и на расстоянии 105 километров к западу-северо-западу (WNW) от Тегерана, столицы страны. Абсолютная высота — 1234 метра над уровнем моря.

Население 
По данным переписи 2006 года численность населения составляла 69 333 человек.

Транспорт 
Ближайший аэропорт расположен в городе Казвин.

Примечания 

Города Казвина